Frej – variante maschile del nome proprio di persona norreno Freya
 Frej – rompighiaccio svedese
 IK Frej – società calcistica svedese
 Issawi Frej – politico israeliano
 Saber Ben Frej – calciatore tunisino

Pagine correlate 
Frey
Frei
Freyr (disambigua)
Freja